Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato.

Xu Yifan e Zheng Saisai hanno sconfitto in finale Anabel Medina Garrigues e Arantxa Parra Santonja con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (finale)

  Gabriela Dabrowski /  Alicja Rosolska (semifinale)
  Raquel Kops-Jones /  Maria Sanchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2015
WTA Tour 2015